Rywalizacja w wadze do 68 kg kobiet w zapasach na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 została rozegrana w dniach 2-3 sierpnia w hali Makuhari Messe w Mihama-ku w Chiba.

W zawodach wzięło udział 16 zapaśniczek z 16 państw.

Drabinka turniejowa

Repasaże

Klasyfikacja

Bibliografia 

 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020